Гуламов Бахтіяр Абіл-огли (азерб. Bəxtiyar Qulamov, нар. 10 липня 1949, Баку, СРСР — пом. 7 січня 2014, Баку, Азербайджан) — радянський та азербайджанський футболіст.
 Карім Гуламов (26 липня 1987, м. Обухів Київська область — 17 липня 2022) — український військовослужбовець Збройних сил України.